Название Митровица может относиться к следующим населённым пунктам:

 Косовска-Митровица (также бывш. Титова-Митровица) — город в Сербии, на севере автономного края Косово и Метохии, являющегося частично признанным государством Республикой Косово. 
 Сремска-Митровица — город в Сербии, в округе Срем автономного края Воеводины.
 Мачванска-Митровица — город в Сербии, в округе Мачва.